Ryska posten kan syfta på:

 Ryska posten – sällskapslek
 Ryska posten (budfirma) – tidigare namn på budfirma i Stockholm, numera Bara posten
 Ryska posten (låt av Totte Wallin) – titeln på en av Totte Wallins mest kända låtar
 Ryska posten (Ryssland) (Почта России) – ryskt statligt postföretag med monopol i Ryssland.
 Ryska Posten (nyhetsbrev) – nyhetsbrev om Ryssland, som ges ut av Stefan Lindgren